Жу — многозначный термин.

Топоним 
 Жу (долина) (фр. Joux) — долина в Швейцарии.
 Жу (замок) (фр. Joux) — замок в департаменте Ду во Франции.
 Жу (озеро) (фр. Joux) — озеро в Швейцарии.
 Жу (Рона) (фр. Joux) — коммуна в департаменте Рона.
 Жу (река) (кит. 汝, Ru) — река в провинции Хэнань (Китай).

Другие значения 
 Жу (фамилия) (кит. 汝, Ru) — китайская фамилия.
 Языки жу — группа языков в составе севернокойсанской семьи на юге Африки (см. койсанские языки).